Омелич (в верховье Большой Омелич; устар. Амелич, Емельджа) — река в России, протекает по Парабельскому району Томской области. Устье реки находится в 262 км по левому берегу реки Парабель. Длина реки составляет 185 км, площадь водосборного бассейна 2110 км².

Притоки 

(км от устья)
 Никин (пр)
 Черноушка (лв)
 58 км: Чёрная Речка (пр)
 Лесной (лв)
 Сензик (пр)
 81 км: Боржунак (пр)
 90 км: Кудья (пр)
 Песочный (пр)
 Кульга (лв)
 113 км: Рыбальная (пр)
 Чумкела (лв)
 131 км: Корга (лв)
 Чистый (пр)
 Чалая (лв)
 Капта (пр)
 146 км: Малый Омелич (лв)
 Чистый (пр)
 Буровой (лв)
 Кривой (пр)
 Развилок (лв)
 Глубокий (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Кеть до впадения реки Васюган, речной подбассейн реки — Кеть. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 13010700112115200029260.

Примечания 

Притоки Парабели
Реки Парабельского района